By kyrka kan syfta på:

By kyrka, Värmland
By kyrka, Dalarna